Trinis steht für:

 Trinis (Kreuth), Gemeindeteil von Kreuth, Landkreis Miesbach, Bayern
 Trinis (Rottach-Egern), Gemeindeteil von Rottach-Egern, Landkreis Miesbach, Bayern